Weinsberg steht für:
 Weinsberg, Stadt im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg
 Burg Weinsberg, ursprünglicher Name der Burgruine Weibertreu
 Weinsberg (Berg), Berg im Weinsberger Wald zwischen Nieder- und Oberösterreich
 Weinsberg (Wilnsdorf), einen 404 m hohen Berg im Ortsteil Anzhausen der Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Weinsberg (Solingen), Wohnplatz im Solinger Stadtteil Höhscheid
 Weinsberg, bis 1833 der Name von Winesburg, Ohio, USA
 Weinsberg, deutscher Name von Vinsberg, Ortsteil der französischen Gemeinde Volstroff im Département Moselle
 die Wohnmobil-Marke Weinsberg, siehe Karosseriewerke Weinsberg

 den Herrscher- oder Familiennamen folgender Personen:
Hermann von Weinsberg (1518–1597), Kölner Ratsherr und Autor
Konrad IV. (Weinsberg) (??–1333), kaiserlicher Landvogt in Niederschwaben
Konrad II. von Weinsberg (~1340–1396), Erzbischof von Mainz
Konrad IX. (Weinsberg) (~1370–1448), Königsberater, Reichserbkämmerer und Protektor des Konzils von Basel

sowie der
Herren von Weinsberg, Adelsgeschlecht
Siehe auch:
Weinberg (Begriffsklärung)